Cottat peut désigner :
 Gaël Cottat, acteur français ;
 Louis-Patient Cottat (ou Louis Cottat), maitre orfèvre français du .

Notes et références 

Homonymie de patronyme